Амплијасион Лазаро Карденас има више значења:

 Амплијасион Лазаро Карденас, Ел Молино (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Лазаро Карденас (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику